Königsfelde ist der deutsche Name dreier Orte in Polen und in Russland:

in Polen:
 Kozie Laski in der Woiwodschaft Großpolen (1901–1919 und 1939–1945 Königsfelde, Kreis Neutomischl/Posen)
 Niekłończyca in der Woiwodschaft Westpommern (bis 1945 Königsfelde, Kreis Ueckermünde/Pommern)

in Russland:
 Nowo-Slawjanskoje in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Königsfelde, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
Siehe auch:
Königsfeld
 Königsfelden